Zela kan syfta på följande:

 Zela (djur), ett släkte fjärilar
 Zela, det antika namnet på Zile, en stad i Turkiet, känd för Slaget vid Zela
 Zela (socken), en socken i Kina